Boulez Conducts Zappa: The Perfect Stranger — музичний альбом, що містить твори Френка Заппи для симфонічного окрестру. Три композиції — «The Perfect Stranger», «Naval Aviation in Art?» and «Dupree's Paradise» — записані французьким ансамблем InterContemporain під орудою П'єра Булеза на студії IRCAM. Решта треків -
Лондонським симфонічним оркестром.

Список пісень

Сторона 1 
 «The Perfect Stranger» — 12:42
 «Naval Aviation in Art?» — 2:28
 «The Girl in the Magnesium Dress» — 3:27

Сторона 2 
 «Outside Now Again» — 4:06
 «Love Story» — 1:00
 «Dupree's Paradise» — 7:53
 «Jonestown» — 7:07

Посилання 
 інформація про альбом 
 інформація про альбом 

Альбоми Френка Заппи